Seznam polkov z zaporedno številko 157.

Seznam 
 Pehotni
 157. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 157. strelski polk (ZSSR)
 157. pehotni polk (ZDA)
 157. polkovna bojna skupina (ZDA)
 157. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 157. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 157. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 157. lahki artilerijski polk (ZSSR) 
 157. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi